El Complejo Deportivo Raimundo Tupper Lyon es una instalación deportiva ubicada en la comuna de Las Condes en la Región Metropolitana de Santiago (Chile). Su propietario es el Club Deportivo Universidad Católica, y es utilizado principalmente por su rama de fútbol profesional.

Historia 
El recinto deportivo que sería conocido como Complejo Fútbol fue fundado en 1981; fue utilizado en las diversas secciones del Club Deportivo Universidad Católica, pero especialmente en las actividades relacionada con el fútbol.

En 2009 la directiva del Club Deportivo Universidad Católica y Cruzados SADP, tomaron la decisión de renombrar el recinto; Complejo Deportivo Raimundo Tupper Lyon, en honor al exjugador cruzado, Raimundo Tupper Lyon, conocido por jugadores e hinchas como «Mumo». La instalación deportiva se encuentra dentro del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo, en el cual se encuentran tres canchas de fútbol:
 Cancha 1 «Alberto Buccicardi»: Esta cancha lleva el nombre del entrenador campeón en 1949, Alberto Buccicardi. En dicha superficie entrena el Plantel Profesional. También, dentro del recinto y aledaños a la cancha Alberto Buccicardi, se encuentran los camarines del Plantel Profesional y de los distintos cuerpos técnicos del club, además de la clínica deportiva donde se atienden las distintas categorías. Estas instalaciones del complejo fueron remodeladas en 2014.
 Cancha 2 y 3: En estos dos reductos deportivos se utilizan para la prácticas y partidos del Fútbol Formativo y Femenino.

A su vez, el Complejo Raimundo Tupper cuenta con un gimnasio para la preparación de todas las categorías del fútbol de Universidad Católica.

Las oficinas administrativas y deportivos de Cruzados SADP y la Casa Cruzada «Mario Livingstone», también se encuentra en el Complejo Raimundo Tupper.

Véase también 
 Estadio San Carlos de Apoquindo
 Corporación Club Deportivo Universidad Católica
 Club Deportivo Universidad Católica
 Cruzados SADP
 Barra Los Cruzados

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Cruzados SADP

Complejo Raimundo Tupper